

Toponyme 

 Mérens, commune du département du Gers dans la région Midi-Pyrénées,
 Mérens-les-Vals, commune du département de l'Ariège dans la région Midi-Pyrénées.

Autre 
 Mérens est une race de chevaux, nommée ainsi du nom du village ariégeois.